A10 může být:

 A10 – formát papíru, 26 × 37 mm
 Fairchild A-10 Thunderbolt II – americký vojenský jednomístný, dvoumotorový proudový letoun
 Aero A-10 – jednomotorový dvouplošný československý dopravní letoun
 dálnice A10 – stejně označené dálnice v několika evropských zemích
 Apple A10 – systém na čipu od společnosti Apple